L'édition 2021 du tournoi de tennis de Montevideo se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Diane Parry remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Panna Udvardy, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Bara et Ekaterine Gorgodze.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
Deux semaines après avoir échoué lors de sa première finale en catégorie WTA 125 au tournoi de Buenos Aires, la Française Diane Parry remporte son premier titre en dominant en finale la Hongroise Panna Udvardy, qui atteint pour sa part sa première finale dans cette catégorie.

La paire Irina Bara / Ekaterine Gorgodze remporte le double. Il s'agit de leur troisième titre WTA 125 remporté ensemble en 2021.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montevideo
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Montevideo
Sport en Uruguay en 2021
Tennis en novembre 2021